Михаи́л Никола́евич Анти́пов (21 ноября 1923 — 1 июня 1947) — лётчик, заместитель командира авиационной эскадрильи 707-го штурмового авиационного полка (189-я штурмовая авиационная дивизия, 10-й штурмовой авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт), Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, уроженец Липецка.

Биография 
Родился в 1923 году в Липецке. Окончил липецкий аэроклуб.

Сражался на Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Участвовал в разгроме Ясско-Кишинёвской группировки врага. За время войны заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка 17-й воздушной армии старший лейтенант Антипов совершил свыше 300 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку скоплений живой силы, техники и объектов фашистов.

За героизм и отвагу в боях 18 августа 1945 года М. Н. Антипову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

После войны Антипов продолжил службу в частях ВВС. 1 июня 1947 года он погиб при взрыве авиабомбы при глушении рыбы в Румынии. На могиле лётчика в Брашове (Румыния) установлен памятник.

Память 
В Липецке имя Антипова носит переулок. На мемориальном комплексе на площади Героев находится вылитый из бронзы портрет М. Н. Антипова.

Источники 
 
 «Липецкие крылья». Сборник, посвящённый 90-летию авиации в Липецке. Составитель В. А. Меркурьев — Липецк. 2006.
 Лебединский Г. Н., Марков Н. В. Липецк. Путеводитель. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984.
 Колесников Г. М., Лебединский Г. Н., Марков Н. В. и др. Липецк. Справочник-путеводитель. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967.

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в авиакатастрофах в Румынии
Похороненные в Румынии